Le menhir du Bourg peut désigner plusieurs menhirs distincts en France :
 Menhir du Bourg, Carnac
 Menhir du Bourg, Larmor-Plage
 Menhir du Bourg, Plouhinec